

Patronyme 

 Théodule Moureaux (1842-1919), météorologiste français ;
 Jacques Moureaux (1884-1917), aviateur français ;
 Charles Moureaux (1902-1976), personnalité politique belge ;
 Georges Moureaux (1914-1982) rédacteur en chef français ;
 Serge Moureaux (1934-2019), personnalité politique belge ;
 Philippe Moureaux (1939-2018), personnalité politique belge ;
  (1971-), architecte et designer française ;
 Catherine Moureaux (1978-), fille de Philippe et Françoise, personnalité politique belge ;
 Fernand Moureaux (1863-1956), créateur de la Suze et maire de Trouville-sur-Mer

Toponyme 

 , extrémité nord de l’Archipel Palmer, en Antarctique ;
 , îles de la pointe Pelletan dans la baie des Flandres.

Autres 
 Exécutif Moureaux I (1981-1985), exécutif de la Communauté française de Belgique ;
 Exécutif Moureaux II (1988), exécutif de la Communauté française de Belgique.